Varga Róbert (1970) labdarúgó
Varga Róbert (1978) labdarúgó
Varga Róbert (1986) labdarúgó